LYE steht für:

 RAF Lyneham, eine Luftwaffenbasis der britischen Royal Air Force als IATA-Code

Lye ist der Name folgender Personen:
 Edward Lye (1694–1767), englischer Sprachwissenschaftler
 James Lye (* 1969), singapurischer Schauspieler 
 Joey Lye (* 1987), US-amerikanische Softballspielerin
 Len Lye (1901–1980), neuseeländischer Bildhauer, Künstler, Schriftsteller und Filmemacher
 Les Lye (1924–2009), kanadischer Schauspieler und Moderator

Lye ist der Name folgender Orte:
 Lye, eine französische Gemeinde im Département Indre
 Lye (Gotland), eine Ortschaft auf der schwedischen Insel Gotland
 Lye (West Midlands), eine Ortschaft in England

Abkürzung